East Cleveland (Tennessee)
East Cleveland (Ohio)

Desambiguações de topônimos